К'ініч-Іч'аак-Чапаат ((15 січня 709 —бл. 739) — ахав царства Попо' у 723—739 роках. Ім'я перекладається як «Сонячний — Жало Сколопендри».

Життєпис 
Син ахава К'ініч-Б'аакналь-Чаака і Іш-Вінік-Тіман-К'авііль. Народився після смерті батька в день 9.13.17.1.6, 5 Кімі 14 К'аяб (15 січня 709 року). Після смерті зведеного брата К'ініч-Чуваах-К'ак'а стає ахавом. Церемонія інтронізації в день 9.14.12.2.7, 5 Манік' 0 Муваан (19 листопада 723 року).

Було підкорено царство Сібікте', вніс до свого титулу «володар Сібікте'». Втім до кінця 720-х років під тиском царства Сакц'і та Баакульської держави було втрачено контроль над Лівобережжям Усумасінти.

Основна тема на пам'ятниках Кініч-Іч'аак-Чапаата є здійсненням різних «ювілейних» обрядів і церемоній. У 728 і 736 роках він відсвяткував п'ятирічний і тринадцятирічний «ювілеї» з дня своєї інавгурації. Також приділяв особливу увагу календарним церемоній з нагоди закінчення періодів в одну восьму частину к'атуна (900 днів). Найцікавішим пам'ятником К'ініч-Іч'аак-Чапаата є датований днем ​​9.14.16.2.12, 7 Еб 5 К'анк'ін (3 листопада 727 року) Монумент 171, на якому представлена ​​сцена гри в м'яч між двома попередниками цього правителя, К'ініч-Б'аакналь-Чаака і Йукноом-Пуваль-Вайвалєм.

В день 9.14.18.14.12, 5 Аб 10 Йошкін (20 червня 730 року) він освятив гробницю К'ініч-Б'аакналь-Чаака. Церемонія описана на Монументі 161 — великому круглому вівтарі, в центрі якого розміщено величезний знак дня 5 Еб. Дата ритуалу була ретельно підібрана з використанням календарних і тимчасових збігів, адже церемонія відбулася рівно через 42 сонячних роки і 59 циклів цолькіна після коронації К'ініч-Б'аакналь-Чаака в 688 році.

Останнє дійшла до нас звістка про К'ініч-Іч'аак-Чапаата пов'язано зі святкуванням закінчення періоду 9.15.7.9.0, 13 Ахав 18 К'аяб (12 січня 739 року), дата його смерті невідома.

Джерела 
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. — L.; N.Y., 2000 — Р. 186—187
 Skidmore J. New Ballplayer Panel from Tonina

Царі Тоніни